Dotzer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Baptist Dotzer (1908–1941), deutscher NSDAP-Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz
 Monika-Maria Dotzer (* 1940), bildende Künstlerin
 Ulrike Dotzer (* 1961), deutsche Journalistin und TV-Redakteurin